В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1217 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1217 году

Январь 
 17 января —  — архиепископ Майнца (1200—1208), епископ Вормса (1196—1217)
 18 января —  — кардинал-дьякон de Ss. Cosma e Damiano (с 1205), кардинал-священник de Ss. Giovanni e Paolo

Март 
 30 марта —  — дайдзё-дайдзин Японии (1191—1197)

Апрель 
 3 апреля или 10 апреля —  — епископ Туля (1170—1217), убит
 21 апреля —  — зейдистский Имам Йемена (1197—1217) 
 23 апреля — Инге II — король Норвегии (1204—1217),
 25 апреля — Герман I — пфальцграф Саксонии (1181—1217), ландграф Тюрингии (1190—1217)

Май 
 20 мая — Тома — граф дю Перш (1202—1217)

Июнь 
 6 июня — Энрике I — король Кастилии (1214—1217), погиб в результате несчастного случая

Июль 
 20 июля
 Изяслав Владимирович — князь пронский (1207), убит на съезде в Исадах
 Михаил Всеволодович — князь пронский (1207—1217) с перерывами, убит на съезде в Исадах
 Роман Игоревич — князь рязанский (1212—1217), убит на съезде в Исадах
 22 июля —  — австрийский аристократ, державший под стражей в своём замке Дюрнштайн Ричарда I Львиное Сердце в 1192 году, основатель Вайтры (ок. 1201)
 24 июля — Ченцио — Кардинал-епископ Порто (1217)

Август 
 24 августа — Юстас — средневековый наёмник и пират французского происхождения.
 29 августа —  — архиепископ Арля (1217)

Сентябрь 
 7 сентября —  — епископ Гурка (1214—1217)
 8 сентября — Роберт I — граф Алансона (1191—1217)
 21 сентября — Лембиту — эстонский старейшина и вождь, народный герой Эстонии, погиб в сражении при Вильянди
 22 сентября — Каупо — ливский правитель Турайды (1200—1217), родоначальник рода Ливенов, погиб в сражении при Вильянди

Октябрь 
 14 октября — Изабелла Глостерская — первая жена Иоанна Безземельного (1189—1199) жена Джеффри Фиц-Джефри де Мандевиля, 2-го графа Эссекс (1214—1216), жена Хьюберт де Бурга, 1-го граф Кент (1217), графиня Глостнрская (1183—1199, 1213—1217) 
 Кампано, Пьетро — кардинал-священник Сан-Лоренцо-ин-Дамасо (1216—1217)

Ноябрь 
 2 ноября или 4 ноября — Филипп де Дрё — епископ Бове (1175—1217)
 28 ноября — Ричард де Клер, 3-й граф Хартфорд — граф Хартфорд и барон Клер (1173—1217), один из гарантов Великой хартии вольностей

Декабрь 
 8 декабря —  — епископ Шартра (1182—1217)

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — основатель династии и первый султан Маринидов (1195—1217)
  — мормэр Леннокса 
 Баризоне III — юдекс Кальяри (1214—1217)
 Пётр Вальдо — основатель религиозного движения вальденсов
  — основатель подшколы Юшаньпай (Школа горы Ю) школы Цюаньчжэнь, один из «семи совершенных людей»
  — епископ Солсбери (1194—1217)
  — первый граф Изенбурга-Коверна 
 Давид Динанский — французский философ и теолог.
 Джигтен Сумгон — основатель буддистской школы Дрикунг Кагью
 Жан III Духовник — граф Вандома (1211—1217)
 Ибн Джубайр — арабский странствующий поэт
 Иегуда Хасид из Регенсбурга — основоположник направления «Хасидей Ашкеназ», еврейского мистического движения в средневековой Германии.
 Неккам, Александр — английский гуманист, писатель, энциклопедист
  — английский юрист, первый главный судья Верховного суда Англии (1204—1217), подготовивший проект Великой хартии вольностей
  — баглерский претендент на трон Норвегии (1207—1217)
 Хрозната (Грозната) Тепльский — основатель монастырей, святой римско-католической церкви .

См. также 
 Список умерших в 1216 году
 Список умерших в 1218 году

1217